Az Allsvenskan 1966-os szezonja volt a bajnokság negyvenkettedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Djurgårdens IF Fotboll lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag